gmina Zakrzew (powiat lubelski) – w Lubelskiem
 gmina Zakrzew (powiat radomski) – w Mazowieckiem